«Эштрела» Амадора () — португальский футбольный клуб из города Амадора в округе Лиссабон в центральной Португалии. Клуб был основан 22 июня 1932 года, расформирован в 2011 году, домашние матчи проводил на стадионе «Жозе Гомиш», вмещающем 20 630 зрителей. Лучшим результатом является 7-е место в сезоне 1997/98 в Примейре.

История 
Наибольших успехов команда добилась в 1990 году, выиграв Кубок Португалии по футболу. В 2011 году клуб лишился профессионального статуса из-за финансовых проблем. На данный момент существуют только юношеские и молодёжные команды, представляющие местную футбольную школу, и секции гимнастики, дзюдо, лёгкой атлетики, настольного тенниса, спортивного рыболовства, фехтования.

Сезоны по дивизионам 
 Примейра — 16 сезонов
 Сегунда лига — 5 сезонов
 Сегунда дивизиу — 9 сезонов
 Терсейра дивизиу — 4 сезона

Достижения 
 Кубок Португалии
 Победитель: 1989/90
 Сегунда лига
 Победитель: 1992/93

Выступления в еврокубках 

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Тренеры 
  Жоржи Жезуш
  Фернанду Сантуш
  Жезуалду Феррейра

Футбольные клубы Португалии
ФК «Эштрела» Амадора